La Liga 2010./11. (iz sponzorskih razloga poznata kao Liga BBVA) 80. je sezona španjolskog nogometnog prvenstva od njegova utemeljenja. Počela je 29. kolovoza 2010.

Stadioni i lokacije

Trenerske promjene

Prije početka sezone

Tijekom sezone

Tablica

Pozicije po kolima

Rezultati 
Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

Statistika sezone

Trofej Pichichi

Najbolji asistenti

Izvori

Španjolska nogometna natjecanja